O Indigo V Series é um sedan compacto da Tata Motors.

Indigo V Series